Admiral Brommy bezeichnet folgende Personen:

 Karl Rudolf Brommy (1804–1860), deutscher Marineoffizier

Admiral Brommy ist der Name folgender Schiffe:
 Admiral Brommy (Schiff, 1851), deutsche Bark
 Admiral Brommy (Schiff, 1860), deutsche Bark